Eggs ist der Familienname folgender Personen:

 Ignatius Eggs (1618–1702), Rheinfeldener Kapuzinerpater, Missionar und Forschungsreisender
 Janine Eggs (* 1993), Schweizer Politikerin (Grüne)
 Richard Eggs (1621–1659), Rheinfeldener Jesuitenpater und Rhetorikprofessor

Siehe auch:
 Ex